Дайа-Амгата () (также Дая-Амгата), село Административный центр и единственный населённый пункт Дайа-Амгинского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено на востоке Таттинского улуса Якутии, близ границ Чурапчинского и Амгинского улусов.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Дайа-Амгинский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли  98 % от общей численности населения в 207 чел..

Примечания

Ссылки 
 https://archive.is/20130417213548/dasosh.ucoz.ru/index/istorija_shkoly/0-4 Школа Дайа-Амгата.
	

Населённые пункты Таттинского улуса